

Приріченський сільський округ — адміністративна одиниця, Денисовський район, Костанайська область
 Приріченський сільський округ — адміністративна одиниця, Зерендинський район, Акмолинська область
 Приріченський сільський округ — адміністративна одиниця, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Прирічний сільський округ